Béjaïa (provincie), een provincie van Algerije
Béjaïa (stad), de hoofdstad van de provincie